Ženski smuk na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekal 13. februarja 2021.  Zlato medaljo je osvojila Corinne Suter, druga je bila Kira Weidle, tretja pa Lara Gut-Behrami.

Rezultati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021